Basin and range kan verwijzen naar:
Basin and Range Province, een gebied in het zuidwesten van de Verenigde Staten en noordwesten van Mexico dat wordt gekenmerkt door een opeenvolging van langgerekte bergketens en valleien;
Basin and range-topografie, in algemene zin: de fysiografisch-geologische omschrijving van alle gebieden die worden gekenmerkt door een dergelijke opeenvolging van langgerekte bergketens en valleien.